Luunja (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Tartumaa
 Luunja (plaats), plaats in Estland, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente